Sodom steht für:

 eine mythische Stadt im Tanach beziehungsweise Alten Testament, die wegen der Sünde ihrer Einwohner gemeinsam mit Gomorrha durch Gottes Zorn vernichtet wurde, siehe Sodom und Gomorra
 eine deutsche Thrash-Metal-Band, siehe Sodom (Band)
 Bera von Sodom, letzter König der Stadt Sodom
 Sodom, Berg in Israel

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Sodom (Connecticut)
 Sodom (Maine)
 Sodom (New York)
 Sodom (Ohio)
 Sodom (Vermont)
 Sodom (West Virginia)

Orte im Vereinigten Königreich
 Sodom (Denbighshire), in Wales
 Sodom (Whalsay), auf den Shetland-Inseln
 Sodom (Wiltshire), im Süden Englands

Siehe auch:

 Sodom und Gomorrha (Begriffsklärung)
 Sodomie
 Die 120 Tage von Sodom